Суперкубок Англии по футболу 1908 года () — первый в истории розыгрыш Суперкубка Англии. В этом футбольном матче приняли участие чемпионы Футбольной лиги и Южной лиги. Матч состоялся 27 апреля 1908 года. В нём приняли участие победитель Первого дивизиона в сезоне 1907/08 «Манчестер Юнайтед» и победитель Южной футбольной лиги сезона 1907/08 «Куинз Парк Рейнджерс». Матч прошёл на нейтральном поле, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, и завершился вничью со счётом 1:1. Авторами голов стали Билли Мередит за «Манчестер Юнайтед» и Ф. Кэннон за «Куинз Парк Рейнджерс».

В те времена не назначалось дополнительное время, а также не практиковалось проведение послематчевых пенальти, поэтому для выявления победителя было решено провести переигровку. Она состоялась четыре месяца спустя, 29 августа 1908 года, также на «Стэмфорд Бридж». На этот раз сильнее оказался «Манчестер Юнайтед», уверенно выигравший матч со счётом 4:0 благодаря «хет-трику» Джимми Тернбулла и голу Джорджа Уолла. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал первым обладателем Суперкубка Англии.

В результате проведения Суперкубка Англии 1908 года было собрано 1275 фунтов, которые пошли на благотворительные нужды. Этот Суперкубок Англии является единственным, который потребовал переигровки.

Отчёт о матче

Переигровка

Источники 
 
 

1908
Суперкубок Англии 1908
Суперкубок Англии 1908
Футбол в Англии в сезоне 1908/1909